Магура — гора в  Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена в пределах Надворнянского района  Ивано-Франковской области, между селами Татаров, Яблуница и пгт Ворохта.

Высота 1288 м. Имеет форму хребта, простирается с юго-востока на северо-запад. Северо-восточные склоны очень крутые. Вершина почти полностью залесена, местами являются полонины.

Гора расположена в пределах Карпатского национального природного парка.

Ближайший населенный пункт: с. Татаров.

Источники 
 гора Магура

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы